Tambroni ist der Name von

 Clotilde Tambroni (1758–1817), italienische Philologin, Linguistin, Dichterin und Professorin an der Universität Bologna
 Fernando Tambroni (1901–1963), italienischer Politiker und Ministerpräsident
 Giuseppe Tambroni (1773–1824), italienischer Archäologe, Kunstkriter und Diplomat